Moonlander – strumento musicale della famiglia dei liuti
Moonlander – album di Stone Gossard del 2013